Магомедмурад Саидпашаевич Гаджиев () — российский и польский борец вольного стиля, чемпион мира 2021 года, двукратный чемпион Европы (2016, 2020), чемпион мира среди молодёжи (2008). С 2014 года выступает за Польшу.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в столице Казахстана, в весовой категории до 70 кг завоевал бронзовую медаль.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 70 кг Магомедмурад в схватке за чемпионский титул победил спортсмена из Азербайджана Агагусейна Мустафаева и завоевал золотую медаль европейского первенства.

На чемпионате мира, который проходил в октябре в норвежской столице, уже выступая за сборную Польши, стал чемпионом мира в весовой категории до 70 кг. В финале поборол киргизского борца Эрназара Акматалиева.

Стал первым  в истории Польши, чемпионом мира по вольной борьбе.

Спортивные результаты 
 Чемпионат мира среди молодёжи 2008 года — ;
 Гран-при «Иван Ярыгин» (Красноярск, 2010) — ;
 Чемпионат России (Волгоград, 2010) — ;
 Чемпионат Европы (Баку, 2010) — ;
 Кубок мира (Махачкала, 2011) — ;
 Европейские игры (Баку, 2015) — ;
 «Кубок Р. Кадырова» (Грозный, 2015) — ;
 Чемпионат Европы (Рига, 2016) — .
 Чемпионат Европа (Нови-Сад 2017) — .
 Чемпионат Мира (Париж 2017) — .
 Чемпионат Европа (Каспийск 2018) — .
 Чемпионат Европа (Бухарест 2019) —  .
 Чемпионат мира (Нур-Султан 2019) —  . 
 Чемпионат  Европа (Рим 2020) — . 
 Индивидуальный Кубок мира (Белград 2020) — . 
 Чемпионат мира по борьбе 2021 — .

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Борцы по алфавиту
Борцы России
Борцы Польши
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Обладатели Кубка мира по борьбе
Чемпионы мира по вольной борьбе
Русские эмигранты четвёртой волны в Польше